Agrippina (cognomen), een Romeins cognomen, bekende draagsters:
 Vipsania Agrippina (overleden 20 n.Chr.), echtgenote van Tiberius
 Vipsania Agrippina maior (14 v.Chr.-33 n.Chr.), echtgenote van Britannicus
 Julia Agrippina minor (15-59), echtgenote van keizer Claudius
 Agrippina (opera), een opera van Georg Friedrich Händel.